Міхо Саекі і Юка Йосіда були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Крістін Кунс і Коріна Мораріу.

Кунс і Мораріу виграли титул, перемігши у фіналі пару Флоренсія Лабат і Домінік Ван Рост з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Генрієта Надьова /  Гелена Вілдова (1-ше коло)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
 Хіракі Ріка /  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат /  Домінік Ван Рост (фінал)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1997 Doubles Draw

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1997
PTT